Le terme induction a plusieurs acceptions.
 Dans sa signification la plus générale, l'induction est une opération consistant à généraliser un raisonnement ou une observation à partir de cas singuliers analogues.
En philosophie, l'induction est une démarche intellectuelle qui consiste à procéder par inférence probable, c'est-à-dire à conclure l'existence de lois à partir de la généralisation des observations. Par exemple, en l'absence de toute connaissance scientifique en astronomie, la plupart des gens s'attendent à voir le soleil se lever le lendemain matin. Dans le contexte scientifique, et à condition de bien en mesurer les limites, l'induction peut trouver sa place. Par exemple, l'accumulation d'études monographiques peut conduire à formuler, par généralisation, des propositions relatives au changement social. Mais il ne s'agit pas là d'inductivisme, car les chercheurs sont orientés dans leurs observations monographiques par une problématique théorique qui guide leur construction des faits.
 En logique, l'induction est un raisonnement qui se propose de chercher des lois générales à partir de l'observation de faits particuliers, sur une base probabiliste.
 En mathématiques et en informatique, l'induction complète, aujourd'hui très souvent abrégée en induction, est une autre façon de désigner la récurrence : aussi bien le raisonnement par récurrence que les définitions par récurrence. Le terme est souvent employé pour les généralisations de la récurrence aux bons ordres et relations bien fondées. Le terme d'ensemble inductif est également employé en liaison avec le lemme de Zorn.
 En électricité et électromagnétisme, l'induction électromagnétique est un phénomène physique qui se manifeste par la production d'une différence de potentiel électrique aux bornes d'un conducteur électrique, ou bien d'un courant électrique en son sein (voir induction magnétique ou induction mutuelle ou encore induction électrique).
 En physique, l'induction magnétique est un phénomène lié au champ magnétique d'un astre tel que la Terre, et à son intensité.
 Dans le domaine médical, l'induction est le fait de provoquer un état modifié de conscience chez un individu.
 L'induction hypnotique consiste ainsi à amener le sujet par la suggestion ou d'autres techniques, dans un état particulier, comme la transe.
 L'induction est la phase d’une anesthésie où commence l’endormissement.
 Toujours dans le domaine médical, l'induction peut désigner le déclenchement du travail de l'accouchement.
 En génétique, l'induction est le mécanisme qui conduit à l'expression d'un gène.
 En ventilation, l'induction par diffusion est le résultat du mélange de l'air de la pièce et de l'appareil de ventilation. Il dépend de la forme de la grille et de la forme géométrique de la pièce. L'induction est caractérisée par sa portée, son mélange et la vitesse à l'entrée de grille.

Jeu vidéo 
Induction, un jeu vidéo sorti en 2017.

Voir aussi 
 Déduction et induction
 Inférence bayésienne
 Inductivisme